Кроно́цкий залив — залив Тихого океана, находится на восточном берегу полуострова Камчатка между Шипунским полуостровом и Кроноцким полуостровом, второй крупный залив в направлении от Петропавловска-Камчатского. В залив впадает река Половинка.

Длина 68,5 км. Ширина у входа 231 км. Глубины до 1500 м. Берега низменные, местами обрывистые. Приливы смешанные, их величина около 2 м. Залив зимой замерзает.

Кроноцкий залив известен русским поселенцам с начала XVIII века и первоначально назывался Бобровое море — по обилию морского бобра (калана), к концу века полностью истреблённого. Современное название дано по крупнейшей впадающей реке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пинегина Т. К. Цунами на тихоокеанском побережье Камчатки за последние 7000 лет: диагностика, датировка, частота
 

Заливы Тихого океана
Заливы Камчатского края